Верніґероде () — графство Священної Римської імперії, яке виникло в районі Гарцгау колишнього герцогства Саксонія, в північній частині гірського хребта Гарц. Комітальна резиденція знаходилася в місті Верніґероде, що зараз є частиною Саксонії-Ангальт, Німеччина. З 1429 року до його медіатизації до Королівства Пруссія в 1806 році, графство було під владою аристократичного роду Штольбергів.

Література 
 
 
 Christian Friedrich Kesslin: Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern der Grafschaft Wernigerode vom Jahre 1074 bis 1855. Commissions-Verlag von Gebrüder Bänsch in Magdeburg 1856. XII, 312 pp.
 Jan Habermann: Die Grafen von Wernigerode. Herrschaftsprofil, Wirkungsbereich und Königsnähe hochadliger Potentaten am Nordharz im späten Mittelalter. Norderstedt 2008 — 
 Jan Habermann: Die Herrschaftsausweitung der Grafen von Wernigerode am Nordharz (1249—1369) digitalised

Посилання 

Графства Священної Римської імперії
засновані 1121
зникли 1429